Der Berg steht für:

Filme:
 Der Berg (1982), niederländischer Film von Gerrard Verhage 
 Der Berg (1990), Schweizer Film von Markus Imhoof
 Der Berg (2002), neuseeländischer Kurzfilm von Tainui Stephens 
 Der Berg (2012), deutscher Kurzfilm von Stefan Hof 

literarische Titel:
 Der Berg (Nikolai Leskow), Erzählung (1890)

Sonstiges:
 Der Berg, anderer Name für Bergkirchweih, Volksfest in Erlangen, Bayern